Suisse Open Gstaad 2014 — 47-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 21 по 27 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Михаил Южный
 в парном разряде —  Джейми Маррей и  Джон Пирс

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал прошлогодний победитель Михаил Южный (№ 19 в мире на тот момент). Россиянин дошёл до четвертьфинала, где уступил своему прошлогоднему сопернику по финалу Робину Хасе. Титул чемпиона выиграл испанец Пабло Андухар, обыгравший в финале аргентинца Хуана Монако. Оба теннисиста не являлись сеянными на турнире.

В парном турнире победителем стала пара Андре Бегеманн и Робин Хасе. Прошлогодние победители Джейми Маррей и Джон Пирс защищали свой титул в качестве первых сеянных, однако уступили в четвертьфинале аргентинскому дуэту Факундо Багнису и Федерико Дельбонису.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Андухар обыграл  Хуана Монако со счётом 6-3, 7-5.
 Андухар выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монако сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Андре Бегеманн /  Робин Хасе обыграли  Рамиза Джунейда /  Михала Мертиняка со счётом 6-3, 6-4.
 Бегеманн выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хасе выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Suisse Open Gstaad

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт    
 

 

Швейцария
Теннис
Июль 2014 года
2014